Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2009 – 77. edycja mistrzostw, która odbyła się w dniach 17–18 stycznia 2009 roku w Zakopanem.

Wśród kobiet zawody wygrała Luiza Złotkowska, natomiast w konkurencji mężczyzn wygrał Sławomir Chmura.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2009 w bazie Domtel-Sport.pl

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
2009 w sportach zimowych
2009 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem